

Geografia
Kell – vulcano estinto della Russia
Kell – villaggio dell'Illinois
Kell am See – comune della Germania

Persone
Ayla Kell – attrice britannica
Chris Kell – attore statunitense
Kell Brook – pugile britannico

Altro
Sistema Kell – gruppo sanguigno
Coefficiente di Kell – parametro utilizzato per esprimere la risoluzione reale di un dispositivo di visualizzazione discreto